Ел Туле има више значења:

 Ел Туле (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Туле (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Туле (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Туле (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Туле (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Туле (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Туле (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Туле (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Туле (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Туле (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Туле, Сектор ла Норија (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Туле (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Туле (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Туле, Рио Туарипа (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Туле (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Туле (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Ел Туле (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Туле (Ел Туле, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Туле (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Туле (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Туле (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Туле (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Туле (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Туле (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Туле (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Туле (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Туле (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Туле (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Туле (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Туле (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Туле (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Туле (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Туле (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Туле (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Туле (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Туле (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Туле (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Туле, Ла Таберна (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Туле (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Туле (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Туле (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Туле (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Туле (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Туле, Ел Атранкон (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Туле (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Туле (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Туле (Сан Бартоло Којотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Туле (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Туле (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Туле (Санто Доминго Тепустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Туле (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Туле, Фројлан Рохас (Сан Салвадор Уисколотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Туле (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Туле (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Туле (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Туле (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Туле (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Туле (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Туле (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Туле (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Туле (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Туле (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Туле, Ла Кобача (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Туле (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Туле (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Туле (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Туле (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Туле (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Туле (Нако), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Туле (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Туле (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Туле (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Туле (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Туле (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Туле (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Туле (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Туле (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Туле (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Туле (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику